Regierung Werner-Schaus steht für folgende Regierungen Luxemburgs:
* Regierung Werner-Schaus I 
 Regierung Werner-Schaus II